El término conexión puede referirse a distintos conceptos, dependiendo de la especialidad.

Electricidad 

 Conexión en paralelo.
 Conexión en serie.
 Conexión estrella triángulo.

Matemáticas 

 La conexión es una manera de especificar la diferenciación covariante en una variedad diferenciable.
 También puede referirse a la conexidad de un espacio topológico.

Música 
Conexión puede referirse a los siguientes álbumes en vivo:

 Conexión (2015), álbum de Ana Torroja.
 +Conexión (2015), álbum de Fonseca.
 Conexión (2019), álbum de María José.
 Conexion (1969-1974), Banda musical CONEXION.

TIC 

 La conexión es el enlace que se establece entre el emisor y el receptor a través del que se envía el mensaje. Comúnmente puede referirse al tipo de enlace: ADSL, Red Telefónica Conmutada (RTC), RDSI, etcétera.
 También puede referirse a conceptos aún más específicos:
 Conexión a Internet.
 Conexión en caliente.
 Conexión por línea conmutada.

Película 

 Conexión, en España título de Pulse, película estadounidense estrenada en 2006.

Enlaces externos